Vajacki marš (in cirillico: Ваяцкі марш; lett. Marcia militare), noto anche come My vyjdziem ščylnymi radami (in cirillico: Мы выйдзем шчыльнымі радамі) è un canto patriottico bielorusso, adottato nel 1920 come inno nazionale dalla Repubblica popolare bielorussa.

Testo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Bielorussia
Inni nazionali europei